Who Is Nardo Wick? — дебютный студийный альбом американского рэпера Nardo Wick. Он был выпущен 3 декабря 2021 года на лейблах Flawless Entertainment и RCA Records. Альбом содержит гостевые участия от Фьючера, Lil Baby, Hit-Boy, G Herbo, Lil Durk, 21 Savage, Lakeyah и Big30. Он был спродюсирован Hit-Boy, DVLP, Tay Keith, Cubeatz, Murda Beatz, Emkay и другими. Wick анонсировал альбом 28 ноября 2021 года.

Синглы 
Лид-сингл «Shhh» был выпущен 23 апреля 2021 года. Второй трек «Who Want Smoke??» при участии G Herbo, Lil Durk и 21 Savage вышел 8 октября. Третий сингл «Me or Sum» при участии Фьючер и Lil Baby был выпущен 29 ноября 2021 года.

Список композиций 

Примечания
  сопродюсер
 «Wickman» содержит сэмпл из «Jumpman», написанной Дрейком, Фьючером и Metro Boomin

Участники записи 
 Брэндон Блатз – ассистент инженеринга (1, 4, 6, 7, 10, 13–16, 18)
 Sircut – ассистент миксинга (1, 4, 6, 7, 10, 13–16, 18)
 Nois – инженер миксинга (1, 4, 6, 7, 10, 13–16, 18)
 MixedByAli – миксинг (1, 4, 6, 7, 10, 13–16, 18)
 Татсуя Сато – мастеринг инженеринга (все песни)
 Nardo Wick – инженер миксинга, звукозаписывающий инженер (2, 3, 5, 9, 11, 12, 17)
 Лиз Робсон – звукозапись (4)
 Дэвид Юнгин Ким – инженер миксинга (8)
 Бен Лидски – инженер миксинга (9)
 Макс Лорд – инженер миксинга (9)

Примечания 

Дебютные альбомы 2021 года
Альбомы, спродюсированные Tay Keith
Альбомы, спродюсированные Cubeatz
Альбомы, спродюсированные Murda Beatz